Los Plans ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Les Plans (Gard), Département Gard
 Les Plans (Hérault), Département Hérault